Земля́ Принце́ссы Елизаве́ты () — часть территории Восточной Антарктиды, лежащая между 73 и 88° восточной долготы.

География 
На западе граничит с Долиной МГГ и шельфовым ледником Эймери, на востоке переходит в Землю Вильгельма II. Омывается морями Содружества и Дейвиса. Земля Принцессы Елизаветы включает в себя две прибрежные части:
 Берег Ингрид Кристенсен — от 73°35' до 81°24' в.д.
 Берег Леопольда и Астрид — от 81°24' до 87°43' в.д.

В восточной части побережья находится Западный шельфовый ледник. Высота ледникового покрова в центральной части составляет 2000—2500 м; толщина льда — 1000—1500 м. На побережье встречаются участки, свободные ото льда (например, оазис Вестфолль).

Освоение 
Была открыта Британско-австрало-новозеландской экспедицией Дугласа Моусона в 1931 году и названа в честь принцессы, позднее королевы Великобритании Елизаветы II.

На Землю Принцессы Елизаветы официально претендует Австралия, однако по Договору об Антарктике любые территориальные притязания в этой части света с 1961 года бессрочно заморожены.

На описываемой территории работают научные станции Дейвис (Австралия), Чжуншань (КНР),  (Румыния),  (Индия), а также Прогресс-2 (Россия).

См. также 
 Земля Королевы Елизаветы

Источники 
 .
 .



Земли Антарктиды
Объекты, названные в честь Елизаветы II
Объекты, названные в честь людей прижизненно